

Persone
 Alessandro Barbero – storico e saggista italiano
 Andrés Barbero – botanico, medico e scienziato paraguaiano
 Emilio Barbero – calciatore italiano
 Franco Barbero – ex prete italiano, dimesso dallo stato clericale nel 2003
 Franco Barbero – attore italiano
 Luigi Barbero – vescovo cattolico italiano
 Luis Barbero – attore spagnolo
 Sergio Barbero – ex ciclista italiano

Altro
 Barbero (Palio di Siena) – nome dei cavalli del Palio di Siena

Pagine correlate 
 Barber
 Barbera (disambigua)
 Barberi
 Barbiero